Délit mineur peut faire référence à :
 Délit mineur, film de Francis Girod sorti en 1994
 Délit mineur, album d'Amel Bent sorti en 2011

Voir aussi 
, page d'homonymie